SS hhv. S.S. står bl.a. for:
 Corsairfly (IATA-kode for fransk Corsair)
 Sacra Scriptura, latin for Den hellige Skrift
 Sancta Sedes, latin for Den Hellige Stol
 Sanctus Stanislaus, Sankt Stanislaus-ordenen, en polsk-russisk orden
 Single sided, enkeltsidede magnetiske eller optiske lagringsmedier
 Schutzstaffel, en paramilitær organisation under NSDAP (tysk nazi-tid)
 Schwarzburg-Sondershausen, et tysk fyrstedømme i Thüringen indtil 1920
 Sega Saturn, en spilkonsol fra Sega
 Shortstop, en position i baseball
 Societas Salesiani, ældre forkortelse for den katolske orden Salesianerne, nu: SDB
 SS Fiberglass, brasiliansk automobilproducent
 SS Motor Car Company, tidligere britisk bilproducent
 SS, sejlskib, præfiks for sejlskibsnavne
 Standard Swallow, et bilmærke, nu: Jaguar Cars
 Statens Sindssygevæsen stod for administrationen af psykiatriske hospitaler frem til 1976, hvor det overgik til amterne
 Strong safety, en afværgeposition i amerikansk fodbold
 Sua Santità/Sa santité, italiensk/fransk for Hans Hellighed, tiltaleform til paven
 Super Speed, i version 3.0 af Universal Serial Bus (bussystem til computere,[USB 3.0)
 Super Sport, speciel sportsversion af diverse bilmodeller
 Steamship (engelsk for dampskib)
 et pseudonym for den norske musiker Steinar Sverd Johnsen
 stone size til (ikke-lineær) størrelsesklassificering af Strass-sten
 Strada Statale, en statsvej i Italien, inddelt med vejnumre
 Sydsudan, efter landekoden if. ISO 3166-1

SS på bilnummerplader:
 Storbritannien: Dundee
 Italien: Sassari (provins)
 Norge: Bergen i Vestland fylke
 Spanien: Guipúzcoa (for San Sebastian, nu forældet)

Ss hhv. Ss. står for:
 Sante/-i/Sancti, italiensk/latinsk pluralis, den/de hellige (sanctus/sancti)

ss står også for:
 ß – Eszett, tysk dobbelt-s
 .ss, top level-domæne for Sydsudan; se top-level internetdomæner
 Siswati, et afrikansk sprog (efter ISO 639-1)
 Sopransaxofon, i rollelister

 Film
 SS (film) - dansk kortfilm fra 1968 af Finn Karlsson

Se også Wiktionary:
tysk https://de.wiktionary.org/wiki/SS

Forkortelser